А́льбрехт II может относиться к следующим монархам:

 Альбрехт II (граф Габсбург) (ум. 1140) — граф Габсбург с 1082 года.
 Альбрехт II (маркграф Бранденбурга) — маркграф Бранденбурга (1205—1220).
 Альбрехт II (герцог Саксонии) (ок 1250—1298) — герцог Саксонии с 1260 года
 Альбрехт II (маркграф Мейсена) — маркграф Мейссена (1288—1292).
 Альбрехт II (герцог Мекленбурга) — герцог Мекленбурга (1329—1379).
 Альбрехт II (герцог Австрии) — герцог Австрии (1330—1358).
 Альбрехт II (герцог Баварии) (1368—1397) — герцог Баварии (1389—1397).
 Альбрехт II (король Германии) — король Германии (1438—1439) и герцог Австрии (c 1404).
 Альбрехт II Алкивиад — маркграф Бранденбург-Кульмбах (1527—1557).
 Альбрехт II Зуэрбеер — первый архиепископ Риги.
 Альбрехт II (ок. 1250—1298) — герцог Саксонии с 1260 года, граф Брены с 1290 года и Гоммерна с 1295 года.
 Альбрехт II (ок. 1184—1245) — граф Веймара и Орламюнде, в 1202—1227 также граф Гольштейна, Ратцебурга, Лауэнбурга, Штормана и Вагрии из династии Асканиев.